Christian Hessle kan syfta på:

* Christian Hessle (1834–1907), svensk jurist och ämbetsman
 Christian Hessle (1890–1980), svensk iktyolog och ämbetsman